Булыгин, Владимир Константинович (1938—2007) — капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза.
 Булыгин, Владимир Яковлевич (1789—1838) — русский историк, профессор российской истории, географии, статистики Казанского университета, цензор.